Melay (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Melay (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Melay (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary